Das Herrendoppel der  US Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Owen Davidson und John Newcombe. Als Sieger gingen Stan Smith und Bob Lutz hervor.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1974